Рысбеков:
 Рысбеков, Гани Курмашулы — аким города Кентау с 14.01.2019
 Рысбеков, Мырзабек Мырзашевич — ректор Южно-Казахстанской медицинской академии
 Рысбеков, Туякбай Зеитович — ректор Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова